Naselje u Hrvatskoj
 Petina, naselje u sastavu grada Velike Gorice

Naselje u Srbiji
 Petina (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac